Боліваріанські ігри 2022 () проходили з 24 червня по 5 липня в місті Вальєдупар, Колумбія. Коломбія в 2022 році вп'яте приймала ігри.

Країни — учасниці 
Усі 7 націй Боліваріанської організації (ODEBO) і 4 запрошені країни.

Країни Боліваріанської організації
  
 
  (ведуча)
 
 
 
 

Запрошені країни

Види спорту 
Ігри включали 389 змагань у 32 різних видах спорту, та охоплювали загалом 45 дисциплін.

 Водні види спорту
  Артистичне плавання
  Плавання у відкритій воді
  Плавання
  Водне поло
  Стрільба з лука
  Легка атлетика
  Бадмінтон
 Бейсбол
  Бейсбол
  Софтбол
 Баскетбол
 Баскетбол 3x3
  Баскетбол
  Боулінг
  Бокс
 Веслування на каное
 Велосипедний спорт
  Велосипедний мотокрос
  Маунтенбайк
  Шосейний велоспорт
  Велоспорт на треку
  Верхова їзда
  Фехтування
  Футбол
  Футзал
  Гольф
 Гімнастика
  Спортивна гімнастика
  Художня гімнастика
  Стрибки на батуті
  Гандбол
  Дзюдо
  Карате
 Роллер-спорт
  Фігурне катання на роликах
 Спідскейтинг
  Академічне веслування
  Регбі-7
  Вітрильний спорт
  Стрілецький спорт
  Сквош
  Настільний теніс
  Тхеквондо
  Теніс
  Тріатлон
 Волейбол
  Пляжний волейбол
  Волейбол
  Водні лижі
  Важка атлетика
  Боротьба

Календар

Таблиця медалей

Примітки 

<noinclude>
Боліваріанські ігри
2022 у колумбійському спорті
Спортивні події 2022
Червень 2022
Липень 2022